Přestavlky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Přestavlky, comune del distretto di Chrudim, nella regione di Pardubice
Přestavlky, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň
Přestavlky, comune del distretto di Litoměřice, nella regione di Ústí nad Labem
Přestavlky, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc
Přestavlky u Čerčan, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale